Gente (Roma Antiga) — grupo de pessoas que compartilhavam um mesmo nome de família
Gens (emulador) — emulador para o console Mega Drive

Ver também 
São Gens

Desambiguação